Krašić – comune della Croazia
 Bariša Krasić – cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Marko Krasić – calciatore serbo
 Miloš Krasić – calciatore serbo
 Ognjen Krasić – calciatore serbo